Le Livre de Poliakov est le premier roman de l'écrivain québécois Mario Lemieux aussi connu sous le pseudonyme de Mario Francis. Il a été publié en 2002 et réédité en 2008 aux  Éditions Les Intouchables.

Résumé 
L'histoire commence en 1937, lorsqu'un jeune fossoyeur met la main sur un coffret dans lequel il trouve un livre très ancien. En faisant cette trouvaille, ce jeune homme ne sait pas qu'il vient d'éveiller la malédiction de Lev Poliakov. Ce livre dont il a fait la découverte, a le pouvoir maléfique de tuer ceux qui osent le lire. Cette force du Mal a pris possession d'un homme possédant de grandes facultés. Cet homme est Lev Poliakov. Celui-ci devient un être démoniaque ayant pour but de détruire tout ce qui est. Un homme vient changer ce plan, vainquant Poliakov. Cependant, de sa soif de vengeance, naît sa malédiction.

Le Livre de Poliakov fait traverser les époques et les drames de ceux qui ont eu la mauvaise idée d'effectuer la lecture du livre en question. Le Livre de Poliakov s'écrit avec le sang de ses lecteurs...

Structure du livre 
Le livre est divisé en trois parties liées de façon intrinsèque :
 Première partie : Le Fossoyeur
 Deuxième partie : Le Professeur
 Troisième partie : L'Artiste

Notes

Voir aussi 
 Les Éditions des Intouchables

Roman canadien paru en 2002
Roman québécois